А́ндозеро — название ряда объектов на севере Европейской части России.

 Андозеро — озеро в Приморском районе Архангельской области.
 Андозеро — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Андозеро — озеро в Вологодской области.
 Андозеро — деревня (Онежский район Архангельской области).